Буниатян, Буниятян, Бунятян, Бунатян () — армянская фамилия.

Известные носители:

Буниатян
 Буниатян, Вардан Геворгович (1888—1960) — советский армянский композитор и дирижёр.
 Буниатян, Николай Гаврилович (1878—1943) — советский архитектор, исследователь древней армянской архитектуры.
  (1895—1970) — армянский советский актёр, Народный артист Армянской ССР (1950).

Бунятян
 Бунятян, Армен Артаваздович (1930—2020) — анестезиолог, академик РАМН.
 Бунятян, Грачия Хачатурович (1907—1981) — советский и армянский биохимик.
 Бунятян, Ментор Абрамович (1877—1969) — немецкий и французский экономист.

Бунатян
 Бунатян, Армен Айкович (1918—1978) — советский армянский учёный-математик, доктор технических наук (1971).
 Бунатян, Галина Георгиевна (1927—2010) — ленинградский историк-краевед, автор книг о Санкт-Петербурге и его пригородах.
 Бунатян, Левон Михайлович (в эмиграции Леонардо Бенатов, 1899—1972) — российский и французский художник и скульптор.